William Davis puede hacer referencia a:
 William B. Davis (1938-) Actor canadiense.
 William Morris Davis (1850-1934) Geógrafo estadounidense.
 William T. Davis (1862-1945) Naturalista e historiador estadounidense.
 William Davis (1933-2019) Periodista británico
 Henry William Banks Davis (1833-1914) Pintor inglés
 William Grenville "Bill" Davis (1929-2021) Político canadiense
 William Strethen "Wild Bill" Davis (1918-1995) Músico estadounidense
 Damon William "Monti" Davis (1958-2013) Baloncestista estadounidense
 William E. "Will" Davis (1926-) Pianista estadounidense